Wöginger ist der Familienname folgender Personen:

 August Wöginger (* 1974), österreichischer Politiker (ÖVP)
Gerhard Woeginger (1964–2022), österreichischer Informatiker
 Helmut Wöginger (* 1937), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Josef Wöginger (* 1952), österreichischer Politiker (ÖVP)